Якоб фон Зіверс () — німецьке ім'я.

Персоналії 
 Якоб-Йоганн фон Зіверс (1731—1808) — російський державний діяч.
 Якоб-Карл-Георг фон Зіверс (1731—1808) — російський археолог.
 Якоб фон Зіверс (генерал) (? — 1810) — російський генерал.

Див. також 
 Зіверс